Кобиља Глава може бити:

 Кобиља Глава (Златибор), насеље на планини Златибор, Република Србија
 Кобиља Глава (Вогошћа), насеље у општини Вогошћа, град Сарајево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Кобиља Глава (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, КиМ, Република Србија

Види још 
 Глава (вишезначна одредница)